Тамм (; в переводе на русский — «дуб») — наиболее распространённая эстонская фамилия.

Носители фамилии 
 Тамм, Айно Денисовна (1864—1945) — эстонская певица, сестра Я. Д. Тамма.
 Тамм, Алекс Маттиас (род. 2001) — эстонский футболист.
 Тамм, Арнольд Арнольдович (Спиваковский; 1967—2019) — российский предприниматель, директор гостиниц.
 Тамм, Борис Георгиевич (1930—2002) — эстонский советский учёный, академик АН Эстонской ССР, ректор ТПИ.
 Тамм, Воотеле (1909—1981) — эстонский трубач, заслуженный артист ЭССР.
 Тамм, Евгений Игоревич (1926—2008) — советский физик и альпинист, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный тренер СССР, начальник первой Советской Гималайской экспедиции (1982). Сын И. Е. Тамма.
 Тамм, Игорь Евгеньевич (1895—1971) — русский советский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (совместно с П. А. Черенковым и И. М. Франком, 1958).
 Тамм, Йоонас (род. 1992) — эстонский футболист.
 Тамм, Николай (младший) (1867—1948) — русский эстонский архитектор.
 Тамм, Николай (старший) (1834—1907) — русский эстонский архитектор.
 Тамм, Лидия Ивановна (1907—2004) — писательница, ветеран иркутского комсомола, общественный деятель, почётный гражданин Иркутска.
 Тамм, Мэри (1950—2012) — английская актриса.
 Тамм, Риин (род. 1981) — эстонский генетик из биоцентра при Эстонской академии наук, популяризатор науки.
 Тамм, Франц Вернер фон (1658—1724) — немецкий художник эпохи барокко.
 Тамм, Фридрих Михайлович (1924—2009) — советский капитан рыбопромыслового флота, Герой Социалистического Труда (1971).
 Тамм, Хейко (род. 1987) — эстонский футболист.
 Тамм, Элизабет (1880—1958) — шведская феминистка и политический деятель.
 Тамм, Юри Аугустович (1957—2021) — советский и эстонский легкоатлет, метатель молота.
 Тамм, Якоб (1861—1907) — эстонский поэт.
 Тамм, Ян Денисович (1875—1933) — российско-эстонский валторнист и музыкальный педагог, брат А. Д. Тамм.
 Тамм, Янет (род. 1994) — эстонская шашистка.

Другое 
 Тамм — лунный кратер.

См. также 
 Там
 Тамман
 Таммет
 А. Х. Таммсааре

Примечания